Montage (grafisch), het rangschikken van de pagina's van een publicatie in de correcte volgorde voor het vouwen en binden achteraf
 Montage (film), de ordening van beelden en geluiden in een film
 Fotomontage, een compositie van samengevoegde foto's of gedeelten van foto's
 zie ook Collage
 Montageperiode, een fase in de totstandkoming van een theatervoorstelling
 Montage (poëzie), een poëzietechniek
 Montage, een music workstation van Yamaha uit 2016

Zie ook 
 Assemblage
 Monteur
 Monteren (kooktechniek), het verbeteren van de smaak van soepen en sauzen